Анджелік Кербер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Карла Суарес Наварро у чвертьфіналі.

Медісон Кіз виграла титул, у фіналі перемігши Барбору Заглавову-Стрицову з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  '''Магда Лінетт

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Aegon Classic, одиночний розряд
2016